Bell Challenge 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 9 по 15 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Кирстен Флипкенс
 в парном разряде —  Татьяна Малек и  Кристина Младенович

Общая информация 
Лидером посева одиночного турнира стала Кирстен Флипкенс (№ 14 в мире на тот момент), однако прошлогодняя чемпионка и близко не смогла продвинуться к защите своего титула, выиграв лишь четыре гейма в своем первом и единственном матче. В её отсутствии борьба за титул свелась к матчу третьей и шестой ракеток посева: Луции Шафаржовой и Марины Эракович, где чешка оказалась сильнее по итогам двух сетов. Для Шафаржовой этот титул стал первым после пяти проигранных финалов. Сильнейшей несеянной теннисисткой стала Кристина Макхейл, единственной из игроков этой группы пробившейся в полуфинал.

Лидером посева в парном соревновании стал альянс Андреа Главачкова / Луция Градецкая (№ 7 и № 9 в мире на тот момент); чешки не без проблем прошли путь до финала, где уступили второй паре посева: Алле Кудрявцевой и Анастасии Родионовой. Сильнейшие несеянные команды проиграли в полуфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Луция Шафаржова обыграла  Марину Эракович со счётом 6-4, 6-3.
 Шафаржова выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Эракович уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Л.Дэвис
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К.Джорджи
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Главачкова
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Родионова
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш.Фичмен
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М.Лучич
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Татишвили
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=<small>3/wc
| RD1-team08= Л.Шафаржова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Э.Бушар
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=7| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Арвидссон
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=60

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С.Каратанчева
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А.Садикович
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л.Градецкая
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=61
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П.Мартич
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М.Уден
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=7| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К.Младенович
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Л.Дэвис
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А.Главачкова
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Лучич
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=610
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=<small>3/wc
| RD2-team04= Л.Шафаржова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Э.Бушар
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С.Каратанчева
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.Мартич
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=r
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К.Младенович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Л.Дэвис
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=<small>3/wc
| RD3-team02= Л.Шафаржова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Э.Бушар
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= К.Младенович
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3/wc
| RD4-team01= Л.Шафаржова
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Э.Бушар
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова''' обыграли  Андреа Главачкову /  Луцию Градецкую со счётом 6-4, 6-3.
 Кудрявцева выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Родионова выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2013 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013